2 wsi w gminie Głowaczów:
 Cecylówka-Brzózka
 Cecylówka Głowaczowska